Bracket Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bracket Butte (Custer County, Montana)
 Bracket Butte (Fallon County, Montana)